Eredivisie (mannenhandbal) 2004/05
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2004/05